O nome Mariana Josefa de Portugal (ou Maria Ana Josefa de Portugal, ou Mariana Josefa de Bragança, ou ainda Maria Ana Josefa de Bragança) pode-se referir a um dos seguintes membros da família real portuguesa:

 Maria Ana Francisca Josefa de Bragança (1736-1813), filha de D. José I, infanta de Portugal;
 Maria Ana Vitória Josefa de Bragança (1768-1888), filha de D. Maria I, infanta de Portugal;

Ver também 
 Maria de Portugal
 Maria Ana de Bragança
 Maria Antónia de Bragança
 Maria Benedita de Bragança
 Maria Francisca de Bragança
 Maria Isabel de Bragança
 Maria Teresa de Bragança

Desambiguação
Família real portuguesa